Rijeka je lahko:
 Rijeka (mesto) (Hrvaška)
 Rijeka Crnojevića (Črna gora)
Rijeka Dubrovačka (Hrvaška)
 Rijeka Koprivnička (Hrvaška)
 Rijeka Marsenića (Črna gora)
 Rijeka Piperska (Črna gora)
 Rijeka Reževići (Črna gora)
 Rijeka Voćanska (Hrvaška)
 Rijeka, Vitez (Bosna in Hercegovina)
 Budačka Rijeka (Hrvaška)
 Crna Rijeka, več rek v Bosni in Hercegovini
Donja Rijeka (Hrvaška)
Gornja Rijeka (Hrvaška)

Glej tudi 

 Reka (razločitev)